Bear Creek Summit bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Creek Summit (Idaho)
 Bear Creek Summit (Kalifornien)
 Bear Creek Summit (Nevada)